

Бачкі — село в гміні Лохув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Бачкі — село в гміні Репкі Соколовського повіту Мазовецького воєводства